Эммануэль Эре де Корни () — французский архитектор, работавший в XVIII веке при дворе герцога Лотарингии Станислава Лещинского.

Биография 

Родился 12 октября 1705 года в Нанси, в герцогстве Лотарингия (на тот момент в составе Священной Римской империи). Первые шаги в архитектуре сделал благодаря своему отцу, служащему при дворе герцога Леопольда I, который помог сыну попасть в помощники Жермену Бофрану, архитектора герцога Леопольда.

В 1737 году, после того как герцогом Лотарингии стал экс-король Польши Станислав Лещинский, во время строительства шато в Люневиле (), Станислав замечает Эре де Корни и в 1738 году (или в 1740-м) назначает его главным архитектором герцогства. Эре де Корни является архитектором часовни кармелитской церкви Сен-Жак (фр.) в ансамбле Люневильского дворца, а также провёл ряд корректировок по требованию Станислава - считается, что в лице Эре Лещинский, покровительствовавший людям науки, литературы и искусства, нашёл прекрасного исполнителя своих архитектурных замыслов.

Самым известным проектом Эре является проектирование и строительство Королевской площади в Нанси, работа над которым проходила с 1751 по 1755 годы. По своим наброскам, планам и чертежам Эммануэль Эре подготовил собрание гравюр, которое было издано в Париже в 1753 году. Альбом «Plans et Elevations de la Place Royale de Nancy et des autres Edifices qui 1’environnent batie par les Ordres du Roy de Pologne» состоит из двух частей с приложением (первая часть полностью посвящена Королевской площади) и в него входят 63 гравюры Эре.

Был награждён Станиславом Лещинским титулом барона де Корни.

Эре де Корни умер 2 февраля 1763 года в Люневиле. Некоторые сооружения, в частности отделочные работы, завершил архитектор Ришар Мик.

Постройки 

К произведениям архитектора Эре де Корни относятся:
 Церковь Нотр-Дам-де-Бон-Секур (фр.), построенная в период с 1738 по 1741 годы в Нанси.
 Дом королевских миссионеров (), построенный для иезуитов между 1741 и 1743 годами.
 Больница Сен-Жульен ()
 Шато Базей () в Базее (департамент Арденны), законченное в 1750 году.

Площади Нанси 

К наиболее известным работам Эммануэля Эре де Корни относится комплекс парадных площадей в Нанси, реализованный в период с 1752 по 1756 годы и состоящий из трёх площадей:
 Плас-д’Альянс или Площадь Альянса ()
 Плас-де-ла-Карьер ()
 Плас-Станислас или Площадь Станислава ()

Работу над этим проектом Эре де Корни начал по приказу Станисласа Лещинского, герцога Лотарингии. Первой появилась площадь Станислава, затем, когда в 1756 году французским королём Людовиком XV и императрицей Марией Терезией Австрийской (женой Франца I, императора Священной Римской империей и бывшего герцога Лотарингского) был подписан Договор об альянсе между Францией и Австрией, была спроектирована и построена Плас-д’Альянс. По заказу Станислава скульптором Поль-Луи Сиффле был создал фонтан в честь Альянса, который был установлен на узле между площадями.

Комплекс носит замкнутый характер, все площади имеют разную форму (Плас-Станислас — прямоугольная, Плас-д’Альянс — овальная, Плас-де-ла-Карьер — вытянутая), а стиль самого градостроительного ансамбля переходит от раннего французского классицизма к рококо и является связующим звеном между средневековыми кварталами Нанси с застройкой эпохи Возрождения. Площади соединены полукруглыми колоннадами и триумфальной аркой, воспроизводящей формы древней арки Септимия Севера. От улиц площади отделены золочёнными решётками, которые вместе с фонтанами и фонарями являются выдающимися памятниками художественного литья. Что примечательно, площадь Станислава, окружённая по периметру роскошными особняками, расположена на территории бывшего герцогского огорода.

В 1983 году все три площади, как единый архитектурный комплекс, были включены ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

Примечания 

Архитекторы Франции
Архитекторы барокко